Солда́то-Алекса́ндровское — село в Советском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Село расположено на правом берегу реки Кумы. Расстояние до краевого центра: 265 км. Расстояние до районного центра: 19 км.

Железнодорожная станция Кума на линии Георгиевск (24 км) — Будённовск расположена в посёлке Железнодорожный, в 4 км к западу от центра села.

История 
Село основано в 1778 году отставными солдатами русской армии, это одно из первых русских поселений региона. Также датами его образования указываются 1782, 1786 гг. По мнению российского статистика И. В. Бентковского, село возникло в 1875 году как слобода Александровская.

Зародилось поселение на возвышенном берегу (юру) реки Кума, . Названо в честь Александра Невского.

В 1935—1953 гг. — административный центр упразднённого Солдато-Александровского района. 

В 1997—2017 гг. — административный центр упразднённого Солдато-Александровского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 4348 мужчин (45,69 %) и 5168 женщин (54,31 %).

Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года: 4058 мужчин (46,5%), 4663 женщины (53,5%)

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 89 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение
 Централизованная библиотечная система

Образование 
 Детский сад № 32 «Сказка»
 Детский сад № 34 «Ягодка»
 Детский сад № 36 «Колокольчик»
 Детский сад «Росинка»
 Средняя общеобразовательная школа № 6*
 Средняя общеобразовательная школа № 10
 Детская музыкальная школа. Открыта 11 августа 1976 года

Экономика 
 Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Русь» (колхозы «Путь — коммунизма» и «Большевик» в 1954 году объединились в один укрупненный колхоз — им. Свердлова, который в 1992 году был преобразован в сельскохозяйственное предприятие «Русь»)
 Предприятие «Агропромстройкорпорация» выпускает железобетонную продукцию с 1974 года
 Кумской элеватор. Открыт 21 ноября 1927 года
 Солдато-Александровское сельпо. Открыто 16 октября 1915 года как Солдато-Александровское общество потребителей.

Люди, связанные с селом 
 Иванов-Сакачёв, Иван Степанович (1926, Солдато-Александровское — 1985) — русский советский живописец.

Памятники 
 Братская могила коммунаров, погибших от рук белобандитов. 1919, 1966 годы
 Братская могила коммунаров, погибших от рук белобандитов. 1922, 1930 года
 Братская могила 21 советского воина, погибших за освобождение с. Солдато-Александровское от фашистских захватчиков. 1943, 1946 года
 Братская могила 57 советских воинов, погибших за освобождение с. Солдато-Александровское от фашистских захватчиков

Кладбище 
В селе 2 общественных открытых кладбища площадью 106 482 м² и 54 093 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)
Объекты, названные в честь Александра Невского